signifie « sang » en anglais.

Jeux vidéo 

 , un jeu vidéo de tir à la première personne.

Littérature 

 , revue scientifique américaine ;
 , roman graphique écrit par J. M. DeMatteis et dessiné par Kent Williams, publié en 1987 chez .

Série télévisée 

 , série télévisée coréen diffusée du  au  sur KBS2.

Cinéma 

 Blood: The Last Vampire, film d'animation japonais de Hiroyuki Kitakubo, sorti en 2000 ;
 Blood, film d'horreur britannique de Charly Cantor, sorti en 2000 ;
 , film indien d'Anasuya Samanta, sorti en 2008 ;
 Blood Countess, film tchéco-canadien de Lloyd A. Simandl, sorti en 2008 ;
 Blood Countess 2, film tchéque de Lloyd A. Simandl, sorti en 2008 ;
 , film japonais de Ten Shimoyama, sorti en 2009 ;
 Blood, film canadien de , sorti en 2012 ;  
 Blood, un film américain réalisé par Bradley Rust Gray, sorti en 2022.

Musique

Groupe 

 Blood, groupe de Japonais formé à Tokyo en 2002 ;
 , groupe espagnol formé à Alicante en 1999 ;

 , groupe anglais formé à Londres en 1982.

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Album 

 Blood, album de Franz Ferdinand, sorti le  ;
 , album d', sorti le  ;
 , album de Lianne La Havas, sorti le  ;
 , album des , sorti le  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album d', sorti le  ;
 , album de , sorti le .

Autres 

 , gang de rue fondé en 1972 à Los Angeles en Californie.
 , nom alternatif et officiel des Gens-du-Sang, une des tribus nord-amérindiennes de la Confédération des Pieds-Noirs.

Patronyme 

 Archer Blood (1923-2004), diplomate américain
 Adele Blood (1886-1936), actrice américaine
 Henry Ames Blood (1836-1900), écrivain américain
 May Blood, Baroness Blood (1938-2022), ancienne membre de la Chambre des lords.

Toponyme 
 Blood Island

Homonymie de titre